Abel Hernández puede referirse a:
Abel Hernández (Sarnago, Soria, 1937), periodista y escritor español.
Abel Hernández  (Pando, Canelones, Uruguay, 1990), futbolista uruguayo.